Алекса́ндр Шёстрём Мило́шевич (; 30 января 1992, Стокгольм) — шведский футболист, защитник клуба АИК и сборной Швеции.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься с восьми лет в родном пригороде Стокгольма Риссне в местной команде. Затем перешёл в молодёжную команду «Васалундса», в котором и началась его профессиональная карьера. Сыграв за два сезона на взрослом уровне 34 матча за основной состав и забив в них пять мячей, Александр привлёк к себе внимание некоторых шведских клубов и получил вызов на тренировочный сбор в юношескую сборную. От просмотра в одном из интересовавшихся клубов — «Юргордене», Милошевич отказался. На просмотр он отправился в другой клуб — АИК, успешно пройдя который и согласовав все детали, он 1 февраля подписал четырёхлетний контракт. Также им интересовались такие клубы, как шотландский «Селтик» и итальянская «Фиорентина». Во время подготовки к сезону получил травму основной защитник АИКа Пер Карлссон, и Александр был призван заменить его в составе на первых порах. 10 апреля Милошевич дебютировал за основной состав стокгольмцев в матче с «Мьельбю», выйдя на поле с первых минут. Уверенная игра Александра привлекла внимание нескольких английских клубов, среди которых «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд», а также сербский «Партизан» и голландский «Аякс». Сделанное бременским «Вердером» предложение о покупке Милошевича было отвергнуто руководством АИКа.

7 января 2015 года Милошевич перешёл в турецкий «Бешикташ», подписав контракт на пять лет.

В сборных 
Провёл несколько матчей за юношескую сборную Сербии, составленную из футболистов не старше 17 лет. В феврале 2011 года принимал участие в составе сборной Швеции в юношеском турнире в испанской Ла-Манге. В первых двух матчах турнира он оставался на скамейке запасных, а в заключительной игре с Португалией вышел в стартовом составе. За своё выступление в первенстве Швеции в конце мая получил приглашение в молодёжную сборную Швеции на июньские матчи со сборными Норвегии и Сербии. В первом матче, в котором шведы победили 4:1, Александр не участвовал, но во второй встрече 4 июня вышел в стартовом составе, а Швеция вновь победила 2:1.

Личная жизнь 
Его отец — Горан Милошевич иммигрант из Сербии. Мать — шведка. Поэтому Александр мог выбирать за сборную какой страны ему играть.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте АИКа
 Профиль игрока на сайте UEFA
 Профиль игрока на сайте Allsvenskan
 
 
 

Футболисты Швеции
Футболисты Сербии
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Ризеспор»